A 2005-ös futsal-Európa-bajnokságot Csehországban, Ostravában rendezték 2005. február 14. és február 20. között. Az Európa-bajnokságot Spanyolország nyerte, miután a döntőben legyőzte Oroszország csapatát.

Selejtezők

Részt vevő csapatok

  Csehország (házigazda)
  Hollandia
  Ukrajna
  Magyarország 
  Olaszország (címvédő)
  Oroszország
  Spanyolország 
  Portugália

Csoportkör

A csoport

B csoport

Elődöntő

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

További információk
 uefa.com

Futsal-Európa-bajnokságok
F